El índice de integridad del paisaje forestal (Inglés: Forest Landscape Integrity Index, siglas FLII) es un índice global anual del estado de los bosques medido por el grado de modificación antropogénica.

Clasificaciones
172 países fueron clasificados en 2019:

Contexto 
El índice fue elaborado por un equipo global de expertos en conservación forestal, que incluye:

Véase también

Enlaces externos 
  Forest Landscape Integrity Index , Página oficial, con mapa ampliable.

Referencias 

Métricas ecológicas